Silin peut désigner :

Toponyme 

 Silin, village polonais d'Ostróda.

Nom de famille 

 Egor Silin (1978-), coureur cycliste russe ;
 Marie Silin (1988-), femme politique française.